Sifon kan syfta på:

 Sifon - ett knäböjt rör (som vattenlås för golvbrunnar), eller på en slang, se hävert
 Sifon (biologi) - en anatomisk struktur hos blötdjur
 Sifon (geologi) - ett hål där underjordiskt vatten kommer fram och bildar ytvatten (jämför slukhål)
 Sodasifon - ett köksredskap
 Gräddsifon - ett köksredskap

Se även
 El Sifon